Boarhound steht für:
 Armstrong Siddeley Boarhound, Flugmotor, siehe Armstrong Siddeley Deerhound
 T18 Boarhound, US-amerikanischer Spähpanzer im Zweiten Weltkrieg